Jean Bommart (1894-1979), un écrivain français ;
 Philippe-Alexandre-Louis Bommart (1750-1818), un architecte français ;
 Amédée Bommart (1807-1865), un ingénieur français, petit fils de Philippe-Alexandre-Louis Bommart.